Иван де Хесус има више значења:

 Иван де Хесус (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Иван де Хесус (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику